Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Linggajati (Arahan), een plaats in het regentschap Indramayu van de provincie West-Java
Linggajati (Cilimus), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java
Linggajati (Sukaratu), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java